Yoshiharu es un nombre de pila masculino japonés.

Posibles modos de escribirlo 
Yoshiharu puede ser escrito utilizando diferentes formas de los caracteres kanji. A continuación se muestran algunos ejemplos:

 義治, "justicia", administrar"
 義春, "justicia, primavera"
 義温, "justicia, entrar en calor"
 吉治, "buena suerte, administrar"
 吉春, "buena suerte, primavera"
 吉温, "buena suerte, entrar en calor"
 善治, "virtuoso, administrar"
 善春, "virtuoso, primavera"
 芳治, "virtuoso/flagrante, administrar"
 芳春, "virtuoso/flagrante, primavera"
 良治, "bueno, administrar"
 良春, "bueno, primavera"
 慶治, "felicitar, administrar"
 由治, "razonar, administrar"
 与志治, "dar, determinación, administrar"
 嘉治, "excelente, administrar"
 嘉温, "excelente, entrar en calor"

El nombre también puede ser escrito en hiragana よしはる o en katakana ヨシハル.

Personas notables con este nombre 

 , Músico y productor discográfico japonés.
 , shōgun japonés
 , Esquiador alpino japonés
 , Jugador japonés de shogi y ajedréz
 , Jugador y entrenador de fútbol japonés
 , Daimyō japonés
 , Educador japonés
 Yoshiharu Kohayakawa (小早川 美晴, nacido en 1963), Matemático japonés-brasileño
 Yoshiharu Osaka (大阪 可治, nacido en 1947), Karateka japonés
 , Daimyō japonés
 , Cirujano, explorador, escritor de viajes, fotógrafo y antropólogo japonés 
 , Luchador de sumo japonés
 , Velocista japonés
 , Dibujante y guionista de manga japonés
 , Futbolista japonés
 , Jugador japonés de rugby-15
Wikipedia:Artículos con texto en japonés